Splash kan syfta på:

 Splash (musikgrupp) – en folkmusikinfluerad jazzrockgrupp från Söderhamn
 Splash (film) – en amerikansk komedifilm från 1984 från 1984
 Splashcymbal – en liten cymbal oftast 10" eller 12" stor